Jeux de glaces est le titre des œuvres suivantes :
 Jeux de glaces (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1952, qui a connu plusieurs adaptations :
 Jeux de glaces (), téléfilm américain de Dick Lowry diffusé en 1985 ;
 Jeux de glaces (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2009 ;
 Jeux de glaces, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, diffusé en 2013.
 Jeux de glaces, autobiographie de Maurice Genevoix publiée en 1961.